Liste zerstörter Denkmale in Nordrhein-Westfalen
 Liste zerstörter Denkmale in Bielefeld
 Liste zerstörter Denkmale in Lage (Lippe)
 Liste zerstörter Denkmale in Warburg
 
Denkmal, zerstort, Nordrhein-Westfalen